Висбах:

 Висбах — коммуна в Германии.
 Висбах (приток Оура) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Висбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Висбах (приток Наэ) — река в Германии, приток Наэ